Salmeron ou Salmerón peut désigner :

Toponyme 
Salmerón une commune de la province de Guadalajara de Castille-La Manche en Espagne.

Patronymes 
Alonso Salmeron (1515-1585), un jésuite espagnol ;
 Ginés Salmerón (1972-), un coureur cycliste espagnol ;
Nicolás Salmerón (1838-1908), un homme politique et philosophe espagnol ;

Homonymie de patronyme